Saint-Gorgon kan syfta på:
 Saint-Gorgon, Morbihan
 Saint-Gorgon, Vosges